Griekse mythologie:
Medea (mythologie), een heks
Medeia (Euripides), een toneelstuk van Euripides, waarop gebaseerd zijn:
Medea's afscheid (Feuerbach) of Medea, schilderij van Anselm Feuerbach uit 1870
Medea (1969), film van Pier Paolo Pasolini
Medea (1983), tv-film van Mark Cullingham
Medea (1988), film van Lars von Trier
Medea (televisieserie) van Theo van Gogh
Médée, opera van Luigi Cherubini naar Euripides' stuk of de versie van Marc-Antoine Charpentier
Medea, een lied geschreven door Joop Visser over kinderen die hun vader niet mogen zien omdat ze "met liefde worden bedrogen en verkwanseld"
Medea (Eleni Karaindrou), een muziekalbum van Eleni Karaindrou, verschenen op ECM Records, naar aanleiding van een moderne bewerking van het toneelstuk
Medea (Ex Libris), een muziekalbum van Ex Libris

Geografie:
Medea (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Gorizia
Medea (kamp), een interneringskamp in Friuli-Venezia Giulia
Médéa (provincie), in Algerije
Médéa, een stad in de gelijknamige provincie Médéa in Algerije

Overige:
de kunstgalerij als onderdeel van de Pauluskerk in Rotterdam
de Medea-hypothese over de zelfvernietiging van de biosfeer, in tegenstelling tot de Gaia-hypothese

MEDEA kan verwijzen naar:
Micro-Electronics Development for European Applications